Pithomyia är ett släkte av tvåvingar. Pithomyia ingår i familjen vapenflugor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Vapenflugor
Pithomyia